FS1 steht für:
 FS1 (Fernsehsender), nichtkommerzieller Fernsehsender in Salzburg 
 ehemaliger Name des Fernsehsender ORF eins
 Feuerschiff FS1, unbemanntes deutsches Feuerschiff
 Yamaha FS1, Moped von Yamaha Motor
 Sockel FS1, CPU-Sockel für AMD Fusion
 Sockel FS1r2, CPU-Sockel für AMD Fusion

Abkürzung